Tor Fiorano – prywatny tor Ferrari
 Fiorano Modenese – gmina i miasto we Włoszech, w regionie Emilia-Romania
 Fiorano Canavese – gmina i miasto we Włoszech, w regionie Piemont
 San Fiorano – gmina i miasto we Włoszech, w regionie Lombardia
 Fiorano al Serio – gmina i miasto we Włoszech, w regionie Lombardia
 Ferrari 599 GTB Fiorano – model Ferrari